

Architettura 
 Villa Amari Cusa – villa signorile e masseria fortificata nel quartiere Palese di Bari

Geografia 
 Cave di Cusa – sito archeologico siciliano in provincia di Trapani

Persone 
 Bernardo Gentile Cusa – architetto, ingegnere e accademico italiano
 Niccolò Cusa – politico italiano
 Nicola da Cusa – cardinale, teologo, filosofo, umanista, giurista, matematico e astronomo tedesco noto come Nicola Cusano